Prima Lega 2009-2010 – stagione del campionato kuwaitiano di calcio
 Prima Lega 2009-2010 – stagione del campionato svizzero di calcio
 Prima Lega 2009-2010 – stagione del campionato svizzero di calcio femminile
 Prima Lega 2009-2010 – stagione del campionato svizzero di hockey su ghiaccio